Waha est l'héroïne de la série de bande dessinée Trolls de Troy.

Biographie sommaire
C'est une humaine ayant été adoptée en bas âge par Teträm et son épouse, Puitepée. Alors qu'ils avaient mangé ses tuteurs, Teträm l'a ramenée au village troll de Phalompe dans la forêt de Klostope, pour la finir plus tard, car le trafic incessant de charrettes avait gavé le trio de goinfres (le chef Haïgwépa était de la partie) ; mais Puitepée décide de commencer un élevage d'humains. Waha a un caractère affirmé et rien ne lui fait peur. Le temps passant, alors que Teträm, qui vient de la sauver de la noyade, s'apprête à en faire son apéritif, elle l'appelle « papa » et il s'attache à elle comme à sa propre fille. Elle a donc été élevée comme une vraie trolle, ce qu'elle est devenue d'ailleurs, et ne sut que très tard qu'elle était humaine, ce qui lui valut des moqueries de ses camarades. Aux yeux de tous elle est peau-de-glabre (insulte), non-velue ou encore mieux « une personne à la capillarité contrariée » (politiquement correct). Elle ignore que son père biologique est le vénérable Rysta Fuquatou, intellectuel mais pas si sage...

Pouvoir magique
Comme tous les humains du monde de Troy, Waha possède un unique pouvoir magique : le sien est aléatoire, on ne sait jamais ce qui va se passer (faire tomber des chaumières dans la lumière, faire pousser des fleurs…). Son pouvoir présente ainsi un semblant de similitude avec le pouvoir absolu de Lanfeust, puisqu'elle peut potentiellement tout faire ; mais la différence - de taille - est qu'elle ne maîtrise pas les effets de son pouvoir qui est donc imprévisible - bien que son inconscient ou sa concentration semblent pouvoir influer parfois le résultat.

Origine du nom
D'après Teträm, c'est le cri qu'elle poussait lorsqu'il l'a trouvée. C'est aussi une ville belge : Waha

Notes et références 

Personnage de l'univers de Troy
Héroïne de bande dessinée